Флаг городского округа «Город Нефтека́мск» Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3006.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее развёрнутую к древку композицию герба города Нефтекамска в синем, жёлтом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле три золотых, выходящих сверху и наискось справа и слева гаечных ключа, соединённые в центре головками в опрокинутый и повышенный вилообразный крест и сопровождаемые тремя чёрными, тонко окаймлёнными золотом семилучевыми звёздами: по одной в каждом верхнем углу и одна в оконечности».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает особенности возникновения и экономического развития города Нефтекамска.

Центральными элементами флага являются три ключа, символизирующие развитую промышленность города: энергетику, машиностроение, лёгкую промышленность. В каждом поле расположены звезды чёрного цвета с золотыми лучами, символизирующие нефтяные богатства края — основу возникновения и развития города. Три звезды также символизируют город как центр промышленности, образования и культуры северо-западного региона Башкортостана. Семь лучей звезды обозначают семь родов, положивших начало единению народов, проживающих на территории Республики Башкортостан.

Синий цвет (лазурь) символизирует красоту, величие, развитие, движение вперёд и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости и великодушия.

Чёрный цвет — цвет нефти, одновременно олицетворяет благоразумие и образованность.

Примечания 

Нефтекамск